Amerikai Egyesült Államok
 Fern Hill (Pennsylvania)
 Fern Hill (Oregon)
 Egyesült Királyság
 Fern Hill (Suffolk)